Op het toernooi van Wimbledon in 2002 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 26 juni tot en met 7 juli 2002.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Daniela Hantuchová en Leoš Friedl hadden zich niet als team voor het toernooi ingeschre­ven. Friedl speelde samen met Tina Križan – zij bleven steken in de eerste ronde. Hantuchová en haar partner Kevin Ullyett waren als vierde geplaatst, en bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd, Rennae Stubbs / Jared Palmer, bereikte de derde ronde. Daarin werden zij verslagen door de Belgische Els Callens, die met Zuid-Afrikaan Robbie Koenig als zestiende was geplaatst. Het koppel Callens / Koenig wist uiteindelijk de halve finale te bereiken – daarin werden zij uitgeschakeld door Daniela Hantuchová en Kevin Ullyett.

Het als derde geplaatste duo Jelena Lichovtseva en Mahesh Bhupathi won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Daniela Hantuchová en Kevin Ullyett in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Indiër Bhupathi had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Russin Lichovtseva geen.

Het Nederlandse duo Miriam Oremans en Paul Haarhuis bereikte de tweede ronde.

De Belg Tom Vanhoudt speelde samen met Française Alexandra Fusai – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde. De Nederlandse Kristie Boogert en haar partner Marius Barnard uit Zuid-Afrika wisten hun openings­partij evenmin te winnen. Hetzelfde geldt voor de overige Nederlandse deelneemsters: Caroline Vis (met Michael Hill uit Australië) en Anousjka van Exel (met Jordan Kerr uit Australië).

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.7)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2002